Statele Unite ale Americii au participat la Jocurile Olimpice de prima ediție a Jocurilor moderne de la Atena, cu excepția celor din 1980 de la Moscova, pe care le-au boicotat. Concurează sub numele comercial Team USA și sub codul CIO USA. Au fost țara-gazdă de patru ori.

Jocurile găzduite

Medalii după Olimpiadă
Marginea roșie înseamnă ca Statele Unite a fost țara-gazdă.

Medalii la Jocurile de vară

Medalii la Jocurile Olimpice de iarnă

Sportivii cei mai medaliați

Referințe
  teamUSA.org, site-ul oficial al lotului olimpic american
  SUA la Comitetul Internațional Olimpic
  Rezultate olimpice ale SUA  pe Sports Reference